Schörghub ist der Name folgender Orte im Bezirk Amstetten, Niederösterreich:
 Schörghub (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil der Marktgemeinde Aschbach-Markt
 Schörghub (Gemeinde Biberbach), Ortsteil der Gemeinde Biberbach (Niederösterreich)